Memento mori може значити:

 Memento mori — латинський вираз.
 «Memento Mori» — музичний гурт.
 «Memento Mori» — відеогра.

Див. також 
 Пам'ятай про смерть